Gärtner oder Gaertner steht für:
 Gärtner, Beruf
 Gärtner (Familienname), Gaertner, zu Namensträgern siehe dort
 Gärtner (Mondkrater)
 Louis Gaertner AG, deutscher Karosseriebauer

Siehe auch:
 Gärttner
 Gartner
 Gertner